Kotschy:
 Józef Orwid, né Kotschy (1891, Besko – 1944, Warszawa), polski aktor
 Karol (Fryderyk) Kotschy,  (1789, Cieszyn – 1856, Ustroń), austriacki teolog protestancki oraz botanik
 Theodor Kotschy (1813, Ustroń – 1866, Wiedeń), austriacki orientalista, botanik, i podróżnik
  (* 1944), prawnik austriacki

Zobacz też 
 Koczy